Putting ist der Ortsname von

 Putting (Buchhofen), Ortsteil der Gemeinde Buchhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Putting (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Putting (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Pütting